Хилково — название географических объектов.

Населённые пункты 
Россия
 Хилково — село в Торбеевском районе Мордовии.
 Хилково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Хилково — село в Красноярском районе Самарской области.
 Хилково — село в Умётском районе Тамбовской области.
 Хилково — исчезнувшее село в Тепло-Огарёвском Районе Тульской области.
Таджикистан
 Хилково — прежнее название города Бекабад.

Река 
 Хилково — река в Самарской области России, приток Ветлянки.

См. также 
 Хилков